Даньеле Таруффи (, род. 1958) — итальянский шахматист, мастер ФИДЕ.

Входил в число сильнейших шахматистов Италии конца 1970 — начала 1980-х гг.

Бронзовый призёр чемпионата Италии 1980 г.

В составе сборной Италии участник двух шахматных олимпиад (1976 и 1980 гг.),  1978 г., командного турнира в Остенде (1975 г.).

Участник юниорского чемпионата Европы 1974 / 75 гг. Участник юниорских чемпионатов мира 1975 и 1978 гг.

Участник нескольких сильных по составу международных турниров, в том числе традиционных новогодних турниров в Реджо-Эмилии.

После соревнований 1981 г. отошел от активной практики.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Даньеле Таруффи на шахматных олимпиадах
 Выступления Даньеле Таруффи на чемпионатах мира среди юниоров
 Выступления Даньеле Таруффи в Кубках Митропы
 Выступления Даньеле Таруффи в командных чемпионатах Европейского экономического сообщества

Шахматисты Италии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Мастера ФИДЕ по шахматам